Berbeo kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Berbeo (ort), Boyacá, 
 Berbeo (kommun), Boyacá,